Rio Save — do Zimbabué e Moçambique
Salvamento (beisebol)
Savé — cidade no Benim

Desambiguações de topônimos